Михаи́л Васи́льевич Ники́тин (20 ноября 1929 — 12 сентября 2009) — советский и российский , доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1992).

Биография 
В 1948 году поступил и 1953 году с отличием окончил Первый Ленинградский государственный педагогических институт, специальность: переводчик с русского языка на английский. Учителями М. В. Никитина были известные филологи и педагоги С. Д. Кацнельсон, В. Г. Адмони и И. П. Иванов.

В 1959 году под научным руководством Е. И. Калугиной в ЛГУ им. А. А. Жданова защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Становление определённого и неопределенного артикля в английском языке».

По окончании аспирантуры М. В. Никитин направлен по распределению в г. Фрунзе, где совмещает чтение лекций по истории английского языка и теоретической грамматике с практическими занятиями по английскому языку. Затем 13 лет работает во Владимирском государственном университете.

С 1964 г. по 1966 г. работал экспертом ЮНЕСКО в Монгольской Народной Республике.

В 1974 году защитил докторскую диссертацию «Лексическое значение в слове и словосочетании», научный консультант — профессор И. В. Арнольд.

В ЛГПИ — РГПУ им. А. И. Герцена в 1976—1996 гг. занимал должность декана факультета иностранных языков, с 1975 по 2009 г. — профессор, заведующий (в 1975—2007 гг.) кафедрой английской филологии.

Научная деятельность 
Автор многочисленных работ, включая монографии и учебники, лексикографические ресурсы. Сфера научных интересов: английское, русское и общее языкознание, лингвистическая семантика, семиотика, теория и история английского языка, лингводидактика.

Под руководством профессора М. В. Никитина подготовлено свыше 60 кандидатов и докторов наук.

Возглавлял Совет Д 212.199.05 по защите кандидатских и докторских диссертаций в РГПУ.

Один из представителей научно-педагогической школы по научной области «Английская филология» и руководитель научного направления «Когнитивно-прагматические аспекты языка и речи» в РГПУ им. А. И. Герцена.

Основные труды 
 Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). — М., Высшая школа, 1983.
 Основы лингвистической теории значения. — М., Высшая школа, 1988; 2-е изд. — М.:Книжный Дом «Либроком», 2009.
 Знак — значение — язык. Учебное пособие. — СПб., Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001.
 Основания когнитивной семантики. Учебное пособие (гриф УМО) — СПб, Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003.
 Новый русско-английский учебный словарь (НРАУС), СПб, Книжный дом, 2005
 Курс лингвистической семантики. 2-е изд-е, дополн. Учебное пособие (гриф УМО). СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.
 Уровневая структура языка. Учебное пособие, СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2009.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (1999) — за создание учебного пособия «Курс лингвистической семантики» для высших учебных заведений
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы народов
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
 Почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена.

Память 
 В память о профессоре М. В. Никитине в РГПУ им. А. И. Герцена ежегодно проводится круглый стол «Никитинские чтения»,
 Осенью 2009 года при кафедре английской филологии РГПУ им. А. И. Герцена была открыта научная библиотека Михаила Васильевича Никитина.

Примечания 

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Владимирского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Англисты